Хокејашка репрезентација Јужне Кореје представља Републику Кореју на међународним такмичењима у хокеју на леду и под окриљем је Савеза хокеја на леду Кореје.

Пуноправна је чланица ИИХФ од 25. јула 1960. године. Прву службену утакмицу одиграли су против селекције Шпаније 1979. у оквиру светског првенства Групе Ц у Барселони, и забележили први пораз од 7:1.

Јужна Кореја је власница највеће победе у историји хокеја на леду. На првенству Азије и Океаније за играче до 18 година Кореја је победила селекцију Тајланда са невероватних 92:0. Највеће успехе остварили су у оквиру Азијских зимских игара на којима су 5 пута успевали да освоје бронзану медаљу (1986, 1990, 1993, 2007, 2011). Највећи успех на светским првенствима је 3. место остварено на СП 2011, Дивизије -{I}- (Група А) што им је донело коначни пласман на 23. место те године.

На тренутној ранг листи ИИХФ заузимају 31. место (крај 2011), а најбољи пласман било је 30. место 2004. године.

У 2012. селекција Јужне Кореје се такмичи у Дивизији I група Б.

Резултати на светским првенствима

Резултати против осталих селекција 
Закључно са крајем 2011.

 Резултати које је остварила СР Југославија и Србија и Црна Гора се припидују селекцији Србије.

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија III

Референца

Спољашње везе 

 Службени сајт Савеза хокеја на леду Кореје
 Јужна Кореја на сајту ИИХФ
 Јужна Кореја на сајту -{National Teams of Ice Hockey}-

Ј
Репрезентације Јужне Кореје
Хокеј на леду у Јужној Кореји